Maxime Lagacé (né le  à Saint-Augustin-de-Desmaures dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie 
Il a joué au niveau junior dans la LHJMQ pour le Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard, les Screaming Eagles du Cap-Breton, les Cataractes de Shawinigan puis le Phoenix de Sherbrooke. En , il signe un contrat d'entrée avec les Stars de Dallas de la Ligue nationale de hockey.

Professionnel depuis la saison 2014-2015, il joue trois saisons avec les Stars du Texas, équipe affiliée avec Dallas dans la LAH, en plus de faire des passages dans l'ECHL. Durant l'été 2017, il signe comme agent libre avec les Golden Knights de Vegas.

Il commence la saison 2017-2018 dans la LAH avec les Wolves de Chicago, mais joue son premier match dans la LNH le  contre les Islanders de New York après les blessures des gardiens Marc-André Fleury, Malcolm Subban et Oscar Dansk.

Statistiques 

|-
| 2010-2011 || Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard || LHJMQ || 18 || 8 || 4 || 0 || 870 || 52 || 3,59 || 88,4 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard || LHJMQ || 56 || 12 || 34 || 5 || 2912 || 219 || 4,51 || 86,7 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard || LHJMQ || 33 || 13 || 12 || 1 || 1571 || 106 || 4,05 || 86,9 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 27 || 1 || 2,19 || 85,7 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ || 8 || 3 || 3 || 1 || 464 || 25 || 3,23 || 88,7 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ || 3 || 1 || 2 || 0 || 180 || 12 || 4,00 || 89,0 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Phoenix de Sherbrooke || LHJMQ || 15 || 2 || 9 || 3 || 827 || 56 || 4,06 || 88,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Stars du Texas || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 17 || 1 || 3,55 || 90,0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Mavericks du Missouri || ECHL || 15 || 5 || 6 || 3 || 779 || 39 || 3,01 || 88,5 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Condors de Bakersfield || ECHL || 13 || 6 || 4 || 1 || 718 || 32 || 2,68 || 91,5 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Stars du Texas || LAH || 36 || 19 || 10 || 3 || 2051 || 99 || 2,90 || 91,3 || 1 || 4 || 2 || 0 || 1 || 88 || 4 || 2,74 || 88,6 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Steelheads de l'Idaho || ECHL || 11 || 3 || 5 || 2 || 582 || 30 || 3,09 || 88,6 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Stars du Texas || LAH || 32 || 11 || 12 || 2 || 1567 || 93 || 3,56 || 88,3 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Wolves de Chicago || LAH || 23 || 14 || 5 || 2 || 1350 || 64 || 2,84 || 90,5 || 0 || 2 || 2 || |0 || 1 || 117 || 4 || 2,04 || 94,7 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Golden Knights de Vegas || LNH || 16 || 6 || 7 || 1 || 874 || 57 || 3,91 || 86,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Wolves de Chicago || LAH || 33 || 16 || 16 || 2 || 1973 || 80 || 2,43 || 91,4 || 1 || 4 || 3 || 2 || 1 || 180 || 10 || 3,34 || 86,5 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Golden Knights de Vegas || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 4 || 4,03 || 87,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Bruins de Providence || LAH || 33 || 22 || 7 || 3 ||  || 74 || 2,37 || 91,9 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 0 || 0 || 100 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 9 || 4 || 3 || 2 || 548 || 21 || 2,30 || 90,7|| 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Crunch de Syracuse || LAH ||  ||

Références 

Naissance en janvier 1993
Naissance dans la région de la Capitale-Nationale
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard
Joueur des Eagles du Cap-Breton
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur du Phœnix de Sherbrooke
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Mavericks du Missouri
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Golden Knights de Vegas
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du Crunch de Syracuse